

События 
 Король Швеции Густав III арестовал часть депутатов Госсовета и, опираясь на армию, заставил риксдаг признать новую конституцию, усиливавшую королевскую власть.
 17 января — в результате государственного переворота в Датско-Норвежском королевстве группой аристократов был арестован немецкий врач Иоганн Фридрих Струэнзе, сосредоточивший в своих руках почти неограниченную власть. Заговорщики проникли в спальню короля Кристиана и заставили его подписать приказ об аресте Струэнзе и его ближайших сподвижников Бранда, Фальденшельда, брата Струэнзе. Струэнзе обвинён в интимной связи с королевой. 28 апреля — его казнь. Казнь Бранда. Брак королевы Каролины-Матильды с королём аннулирован.
 1772—1784 — Глава правительства Дании Гульдберг.
 Окончательное подавление Барской конфедерации.
 5 августа (25 июля ст.ст.) — Петербургский договор между Россией, Австрией и Пруссией, в соответствии с условиями которой состоялся первый раздел Польши. Пруссия получила Поморское воеводство (без Гданьска), Вармию, Мальборкское и Хелминское воеводство (без Торуня), часть Куявии и Великой Польши. Австрия — Галицию, часть Краковского и Сандомирского воеводств и Русское воеводство с Львовом (без Холмской земли), Венгрия — Спиш, Россия — Верхнее Поднепровье, Подвинье и Латгалию (Полоцк, Витебск, Могилёв, Гомель, Двинск (Даугавпилс)).
 Строительство в Польше Быдгощского канала, соединяющего Вислу (через приток Брда) с Одрой (через притоки Нотец и Варта).
 Восстановление турецкого господства над Египтом. Али-бей бежал в Палестину.
 Изгнание из Китая всех европейских миссионеров.
 1772—1792 — Сбор всех печатных книг, когда-либо вышедших в Китае. Образована библиотека из 172626 томов (10223 названия).
 В Сычуани восстали местные цзиньчуанские племена. Против них брошены войска из Юньнани, Гуйчжоу и Сычуани.
 Основан Музыкальный клуб в Санкт-Петербурге.
 Решение об оплате губернаторов, судей и других чиновников в британских колониях из королевской казны. Создание в Бостоне на городском митинге первого Корреспондентского комитета.
 1772—1775 — Вторая экспедиция Кука в Австралию и Полинезию. Открытие Новой Каледонии и многочисленных островов Полинезии. Восточную часть Австралии Кук назвал Новый Южный Уэльс.
 Крымский хан Сахиб II Герай подписывает с Россией Карасубазарский трактат, предусматривающий полную независимость Крыма от Османской империи и покровительство со стороны России.

Наука

Музыка

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1772 году
 17 марта — Шарль Виктор Эммануэль Леклерк, французский военачальник, дивизионный генерал, командующий экспедиционным корпусом и генерал-капитан Сан-Доминго, муж сестры Наполеона Бонапарта (ум. 1802)
 2 мая — Новалис (нем. Novalis, псевдоним, настоящее имя — Фри́дрих фон Га́рденберг Georg Friedrich Philipp Freiherr von Hardenberg; 2 мая 1772, Видерштедт — 25 марта 1801, Вайсенфельс) — немецкий писатель, поэт, мистик. Один из представителей немецкого романтизма.
 11 сентября — Давид Рикардо, английский экономист, классик политической экономии.
 25 октября — Жерар Кристоф Мишель Дюрок, французский генерал, гофмаршал двора Наполеона I (уб. 1813).
 Макар Иванович Ратманов — русский мореплаватель, вице-адмирал.
 Иван Яковлевич Бухарин — тайный советник, сенатор, губернатор Рязанской, Архангельской, Астраханской, Киевской губерний и Великого княжества Финляндского (умер 1858).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1772 году
 29 марта — Эмануэль Сведенборг, шведский учёный и теософ-мистик.

См. также